Я́щер:
 Завропсиды, или ящерообразные, — рептильная ветвь эволюции амниот.
 Заврии (буквально: ящеры) — кроновая группа, к которой относятся все современные пресмыкающиеся (включая филогенетически вложенных в их состав птиц), а также все вымершие потомки их ближайшего общего предка. Как «ящеры» могут упоминаться различные заврии, в том числе:
 Ящерицы — группа пресмыкающихся отряда чешуйчатых.
 Динозавры — клада заврий, доминировавших в наземных экосистемах на протяжении большей части мезозойская эры и ныне представленная только птицами.
 Звероящеры — нетаксономическая группа, объединяющая примитивных представителей клады синапсид (включая предков млекопитающих).
 Ящер — восточнославянская обрядовая игра.
 Ящер — персонаж комиксов Marvel.
 Ящеры, или панголины, — отряд млекопитающих.
 Ящеры — род млекопитающих.

См. также 
 Ящур